Zumthor är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Paul Zumthor (1915–1995), schweizisk filolog
 Peter Zumthor (född 1943), schweizisk arkitekt

Tyska efternamn